Покровский сельский округ — административно-территориальное образование в Денисовском районе Костанайской области.

История 
Дата образования округа: 15.07.1994 год.

Население 
Численность населения округа по состоянию на 01.01.2020 г. включает 506 человек .

Административное устройство 
Аким Покровского сельского округа — Игламова Казипа Сейтжановна. 

 село Покровка
 село Досовка

Примечания 

Сельские округа Денисовского района